Но́вый университе́т:
 «Новые университеты» — колледжи и политехнические институты Великобритании, получившие статус университетов на основании закона 1992 г.
 Новый университет Астаны
 Российский новый университет